Bagby (Engeland)
 Bägby (doorverwijspagina), twee dorpjes in Zweden